Открытый чемпионат Монтеррея 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 1 по 7 апреля 2013 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Новом свете на хардовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анжелика Кербер (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Три из своих четырёх титул в туре ассоциации Анастасия Павлюченкова выигрывает в Монтеррее.

Парный разряд

Факты 
 Тимея Бабош выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Кимико Датэ-Крумм выигрывает 2й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея

 WTA Тур 2013 года

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Мексика
Теннис
Апрель 2013 года
2013